Bogenhausen ist der Ortsname von

 Bogenhausen, ein Stadtteil der Landeshauptstadt München, Bayern
 Bogenhausen (Stadtbezirk), Stadtbezirk von München
 Bogenhausen (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Bogenhausen (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern